Васи́лий Де́мченко:
 Демченко, Василий Викторович (род. 1994) — российский хоккеист. 
 Демченко, Василий Григорьевич (1831—1914) — русский юрист.
 Демченко, Василий Дмитриевич (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 Демченко, Василий Иванович (1920—1996) — Герой Советского Союза.